Calfa se poate referii la:

Localități din România:
Calfa, Tulcea
Localități din Republica Moldova:
 Calfa, Anenii Noi
 Calfa Nouă, Anenii Noi